Le retrait est une action qui consiste à revenir sur un état antérieur ou sur un état normal.

Sport

Baseball
 Un retrait, action défensive lors de laquelle l'attaquant est éliminé;
 Un retrait, une statistique qui comptabilise le nombre de retraits effectués par un joueur ou une équipe.
 Un retrait sur des prises ou un retrait sur trois prises (anglais strikeout) est un terme du baseball.

Sport de combat
 Retrait de buste,  action de soustraction du buste sur attaque adverse. Il permet de conserver la distance d’action contrairement à un pas de retrait.
 Retrait de jambe,  action de soustraction du membre inférieur sur attaque adverse.

Contraception
 Le retrait (ou coït interrompu) est une pratique sexuelle qui consiste à interrompre le coït vaginal avant l'éjaculation dans le but d'éviter la fécondation.

Droit
Le retrait lignager est une technique médiévale permettant aux héritiers d'entrer en possession d´un héritage vendu en remboursant le prix d´achat de celui-ci.

L'expression droit de retrait peut désigner différentes prérogatives, en fonction du domaine juridique concerné.

Matériaux
 Le retrait plastique; action d'un corps à revenir à son état normal après refroidissement.
 Le retrait du béton est une contraction du béton due à des réactions physico-chimiques.
 Le retrait du bois''', réduction des dimensions du bois due à l'abaissement de son degré d'humidité au-dessous du point de saturation des fibres
 Dans le domaine du textile, on parle plutôt de rétrécissement